Колго́спна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Колгоспна вулиця — зникла вулиця у Києві.

 Колгоспна вулиця — колишня назва Козацької вулиці в смт Андріївка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Стадіонної вулиці в смт Бабаї.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Урожайної вулиці в місті Бахмач.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Слов'янської вулиці в смт Березівка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Академіка Семиренка в місті Берислав.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Урожайної вулиці в смт Билбасівка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Селянської вулиці в місті Біла Церква.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Мухівка в місті Білопілля.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Богдана Хмельницького в смт Божедарівка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Олега Куслія в місті Борзна.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Шкільної вулиці в смт Борова.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Модеста Левицького в місті Боярка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Весняної вулиці в смт Буди.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Волонтерської у місті Вараш.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Княжої вулиці в місті Васильків.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Вишневої вулиці в смт Велика Багачка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Вишневої вулиці в смт Велика Новосілка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Садової вулиці в смт Велика Писарівка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Аграрної вулиці в місті Верхівцеве.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Миру в місті Вилкове.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Української вулиці в місті Вільногірськ.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Петра Ніщинського в місті Вінниця.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Фонтанної вулиці в місті Вознесенськ.
Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Уласа Самчука в смт Володимирець.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Колективної вулиці в місті Генічеськ.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Сонячної вулиці в місті Глухів.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Іоанна Богослова в смт Голованівськ.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Весняної вулиці в смт Градизьк.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Української вулиці в місті Гуляйполе.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Солов'їної вулиці в смт Диканька.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Фермерської вулиці в місті Дніпро.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Робітничої вулиці в місті Дружківка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Громадської вулиці в місті Дунаївці.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Вишневої вулиці в місті Ємільчине.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Агатангела Кримського в місті Жашків.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Братерства в місті Жмеринка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Весняної вулиці в смт Зарічне.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Польової вулиці в місті Зміїв.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Миколи Негоди в місті Золотоноша.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Вільної України у смт. Іваничі.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Єдності в місті Ізяслав.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Петра Дорошенка в місті Іллінці.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Якима Сомка в місті Ічня.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Устима Кармалюка в місті Калинівка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Грецької вулиці в місті Кілія.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Заповідної вулиці в смт Ков'яги.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Покровської вулиці в смт Коротич.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Чернігівської вулиці в місті Корюківка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в місті Костопіль.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Гетьманської вулиці в місті Красилів.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Миколи Левицького в місті Кропивницький.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Слобожанської вулиці в місті Куп'янськ.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Петра Швалінського у місті Ланівці.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Козацької вулиці в місті Лиман.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Володимира Великого в смт Лисянка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Гресівської вулиці в місті Лохвиця.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Садової вулиці в місті Луцьк.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Пшеничної вулиці в смт Любашівка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Тиха у місті Любешів.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Прозорова в смт Магдалинівка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Головченка в смт Мала Данилівка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в місті Марганець.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Виноградної вулиці в смт Межова.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Остреченської вулиці в місті Мена.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Сергія Васильківського в місті Мерефа.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Канівської вулиці в місті Миронівка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Томаша Масарика в смт Міжгір'я.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Роберта Кіса в місті Мукачево.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Селянської вулиці в місті Ніжин.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Криничної вулиці в місті Новгород-Сіверський.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Плетенка в місті Новоград-Волинський.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Щастя в смт Новомиколаївка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Вищевигінної вулиці в місті Новомиргород.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Решкутянської вулиці в місті Новомосковськ.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Української вулиці в смт Новоселівка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Вербової вулиці в місті Обухів.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Затишної вулиці в смт Обухівка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Василя Карпенка в місті Овруч.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Йосипа Тимченка в місті Одеса.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Вінницької вулиці в місті Олександрія.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Кінбурнської вулиці в місті Очаків.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Селянської вулиці в місті Павлоград.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Козинської вулиці в місті Переяслав.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Урожайної вулиці в смт Петропавлівка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Східної вулиці в місті Південне.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Василівської вулиці в смт Пісочин.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Весняної вулиці в місті Подільськ.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Правохоморна в місті Полонне.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Вільної вулиці в смт Приколотне.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Оранжерейної вулиці в місті Прилуки.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Глинської в місті Ромни.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Віктора Соколова в місті Світловодськ.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Радивонівської вулиці в місті Сіверськ.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Покровської вулиці в місті Скадовськ.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Ланової вулиці в місті Слов'янськ.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Івана Пічкура в місті Сміла.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Петра Калнишевського в місті Сокиряни.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Любомирської вулиці в місті Старокостянтинів.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Стрілецька у місті Сторожинець.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Василя Чаговця в місті Суми.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Урожайної вулиці в місті Тальне.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Веселої вулиці в смт Томаківка.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Гужви в місті Торецьк.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Урожайної вулиці в місті Троїцьке.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Юрія Біровчака в місті Ужгород.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Озерної вулиці в місті Узин.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Базарної вулиці в місті Умань.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Фермерської вулиці в місті Харків.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Квітки Цісик в місті Хмельницький.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Зернової вулиці в смт Хорошеве.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Сонячної вулиці в місті Хотин.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Нарцисової у місті Хуст.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Попівка в місті Черкасах.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Полторацьких в місті Чернігів.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Загорянської вулиці в смт Чорнухи.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Аграрної вулиці в смт Чортомлик.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Червоної Калини в місті Чугуїв.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Хліборобів в смт Широке.
 Колгоспна вулиця — колишня назва Благодатної вулиці в місті Шпола.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Євгена Патона в місті Яготин.
 Колгоспна вулиця — колишня назва вулиці Хліборобів в смт Якимівка.

Вулиці